Abelin es un apellido y puede hacer referencia a: 
 Ernst Abelin (b. 1933), psicoanalista suizo y fundador de la teoría de la triangulación temprana.
 Jean-Pierre Abelin (1950 -), político francés. 
 Johann Philipp Abelin (- 1634), historiador alemán.